Der Begriff Chelan ist verbunden mit:

 Chelan (Volk), einem Volk von Indianern im US-Bundesstaat Washington
 Chelan (Washington), einer Stadt im gleichnamigen County
 Chelan County, einem County im US-Bundesstaat Washington
 Lake Chelan, einem See im Chelan County
 Chelan River, einem Nebenfluss des Columbia River und Abfluss des Lake Chelan

Siehe auch:
 Chélan, französische Gemeinde im Département Gers